Il giorno della locusta (The Day of the Locust), romanzo del 1939 di Nathanael West
Il giorno della locusta (The Day of the Locust), film del 1975 diretto da John Schlesinger, tratto dal romanzo omonimo